Aleksei Konstantínovitx Tolstoi, (1817-1875), escriptor, dramaturg i poeta rus
 Aleksei Nikolàievitx Tolstoi, (1883-1945), escriptor rus, president de la Unió d'Escriptors de l'URSS